Донбасская операция:

 Донбасская операция (1919)
 Донбасская операция (1941)
 Донбасская операция (1942)
 Донбасская операция (1943)